La Cuisine est à vous est une rubrique du journal Spirou créée en 1976 dans le  et publiée jusqu'en 1978 dans le . Il s'agit d'une rubrique qui permet aux jeunes lecteurs de publier leurs propres textes et illustrations.

Historique

Liste des publications

Source 
La Cuisine est à vous sur le site Bdoubliees

Rubrique du journal Spirou